KID (сокр. от Kindle Imagine Develop) — японская компания, специализировавшаяся на портировании видеоигр на персональные компьютеры и игровые консоли, а также разработке симуляторов свиданий и визуальных романов.

История 
Компания была основана в 1988 году и в начале 1990-х занималась преимущественно разработками игр на заказ, но с появлением нового поколения консолей эта деятельность перестала покрывать возросшие расходы на персонал, и KID стал независимым разработчиком. В 1997 году KID занялась портированием компьютерных игр на игровые консоли. В 1999 году KID выпустил Memories Off, первую игру одноимённой серии, а в 2000 году — Never 7: The End of Infinity, первую игру серии Infinity. Обе серии принесли компании известность, став её «визитными карточками». В 2005 году компания стала спонсором телевизионной драмы Densha Otoko.

30 ноября 2006 году в связи с задолженностью около 530 млн. йен компания прекратила деятельность, а 1 декабря подала заявление о банкротстве в Токийский окружной суд, но решение было отменено, и в феврале 2007 года вся интеллектуальная собственность KID была куплена корпорацией Cyberfront; после банкротства Cyberfront в 2013 году она перешла к 5pb. (MAGES.). Большая часть персонала компании впоследствии присоединилась к 5pb..

Список выпущенных игр

Серия Infinity 
 Infinity Cure
 Never 7: The End of Infinity
 Ever 17: The Out of Infinity
 Remember 11: The Age of Infinity
 12Riven -the Ψcliminal of integral-

Серия Memories Off 
 Memories Off
 Memories Off 2nd
 Omoide ni Kawaru Kimi ~Memories Off~
 Memories Off ~Sorekara~
 Memories Off ~Sorekara Again~
 Memories Off 5: Togireta Film
 Memories Off #5 Encore
 Your Memories Off: Girl’s Style

Другие 
 Blocken (Аркада)
 Armored Police Metal Jack (Game Boy)
 Kingyo Chūihō! 2 Gyopichan o Sagase! (Game Boy)
 Battle Grand Prix (SNES)
 Jumpin' Derby (Super Famicom)
 Super Bowling (SNES)
 Super Jinsei Game (2 & 3) (Super Famicom)
 Chibi Maruko-chan: Okozukai Daisakusen (Game Boy, 1990)
 Chibi Maruko-Chan 2: Deluxe Maruko World (Game Boy, 1991)
 Chibi Maruko-chan 3: Mezase! Game Taishou no Maki (Game Boy, 1992)
 Chibi Maruko-chan 4: Korega Nihon Dayo Ouji Sama (Game Boy, 1992)
 Chibi Maruko-Chan: Maruko Deluxe Gekijou (Game Boy, 1995)
 Mendel Palace (совместная работа с Game Freak)
 Low G Man: The Low Gravity Man
 Kick Master
 G.I. Joe (NES)
 Sumo Fighter: Tōkaidō Basho
 UFO Kamen Yakisoban
 Sutobasu Yarō Shō: 3 on 3 Basketball
 Pepsiman
 Doki! Doki! Yūenchi: Crazy Land Daisakusen (Famicom)
 Ai Yori Aoshi (PS2 и адаптация для PC)
 Ryu-Koku (последняя игра выпущенная до банкротства)
 Separate Hearts
 Ski Air Mix
 Recca (Famicom Shooter создана для игрового турнира «Summer Carnival '92»)
 We Are*
 Close to: Inori no Oka
 Yume no Tsubasa
 Max Warrior: Wakusei Kaigenrei
 Kaitou Apricot (PlayStation)
 Kiss yori...
 6 Inch my Darling
 Dokomademo Aoku...

Примечания

Ссылки 
 Информация о KID
 Страница на GDRI

Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Производители компьютерных игр Японии